Радзынь-Хелминьски ()  —  город  в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство,  Грудзёндзский повят.  Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 1,81 км². Население — 1946 человек (на 2004 год).

История 
На территории современного города в Средние века находился замок Реден (), основанный в XIII веке рыцарями Тевтонского ордена. Стены разрушенного в XV веке замка хорошо сохранились до наших дней.

Фотографии

Ссылки

 Официальная страница города

Города Куявско-Поморского воеводства